Název Všechlapy nese několik obcí:
 Všechlapy (okres Benešov), Všechlapy nad Blanicí, obec v okrese Benešov
 Všechlapy (okres Nymburk), obec v okrese Nymburk

několik částí obcí:
 Všechlapy (Libčeves), část obce Libčeves v okrese Louny
 Všechlapy (Malšice), část obce Malšice v okrese Tábor
 Všechlapy (Předslavice), část obce Předslavice v okrese Strakonice
 Všechlapy (Zabrušany), část obce Zabrušany v okrese Teplice

a vodní nádrž:
 Vodní nádrž Všechlapy, vodní nádrž v okrese Teplice